Метаарсенат свинца(II) — неорганическое соединение, 
соль металла свинца и мышьяковой кислоты
с формулой Pb(AsO),
кристаллы,
реагирует с водой.

Физические свойства 
Метаарсенат свинца(II) образует кристаллы
,
структура типа метаантимоната свинца.

Химические свойства 
 Реагирует с водой:

Литература 
 
 

Соединения свинца
свинца